Amerikai Egyesült Államok
Wadesville (Indiana)
Wadesville (Pennsylvania)
Wadesville (Virginia)